

Дани сећања 

1470-е пне.